Meadow Township (comté de Clay, Iowa)
 Meadow Township (comté de Wadena, Minnesota)